Такуан:

 Такуан — популярная в Японии традиционная закуска.
 Такуан Сохо (1573—1645) — странствующий дзэнский монах, а также каллиграф, поэт, художник, садовник, мастер чайной церемонии.